

Николово () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Монтана.
 Николово () — село в Русенській області. Входить до складу общини Русе.
 Николово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.